

Sigle 
 World Water Forum – manifestazione organizzata ogni tre anni dal Consiglio mondiale sull'acqua
 WWF – acronimo del World Wildlife Fund o World Wildlife Fund for Nature, principale organizzazione mondiale per la conservazione della natura
 World Wrestling Federation – vecchia denominazione della World Wrestling Entertainment (WWE), la principale federazione di wrestling al mondo

Informatica 
 .wwf – formato di file per lo scambio di documenti di proprietà della sezione tedesca del World Wide Fund For Nature